Turudić Ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Turudić (* 1997), deutsch-kroatischer Basketballspieler
 Dominik Turudić (* 1994), deutsch-kroatischer Basketballspieler